Глемзер () — фамилия:
 Глемзер, Бернард (псевдонимы Роберт Крейн, Джералин Напье; 1908—1990) — англо-американский писатель, автор книг для детей.  
 Глемзер, Бернд (род. 1962) — немецкий пианист, и музыкальный педагог, ученик Виталия Маргулиса.